Winterborn ist der Name

 einer Gemeinde im Donnersbergkreis in Rheinland-Pfalz: Winterborn (Pfalz)
 eines Ortsteils der Gemeinde Nümbrecht in Nordrhein-Westfalen, siehe: Winterborn (Nümbrecht)
 einer finnischen Heavy-Metal-Band, siehe: Winterborn (Band)